Curt. — принятое сокращение в справочных изданиях:

 от Curtius — Квинт Курций Руф (ум. ок. 53), древнеримский историк, автор «Истории Александра Великого Македонского»;
 от Curtis — Кёртис, Уильям (1746—1799), английский ботаник и энтомолог.